Granite Springs ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Granite Springs (Kalifornien)
 Granite Springs (New York)
 Granite Springs (Virginia)